Uđi slobodno je 17. diskografski album pjevačice Lepe Brene, izdan 2008., u nakladi Grand Produkcije (za hrvatsko tržište Dallas Records).

Popis pjesama 

Uđi slobodno
Pazi kome zavidiš
Kuća laži
Grad
Zašto
Kralj
Sledeći
Dobra grešnica
Zrno tuge
Dva asa

O albumu 

Album "Uđi slobodno" zamišljen je kao veliki povratak Lepe Brene na prostoru bivše Jugoslavije nakon pauze od 8 godina. Na albumu se nalaze pjesme u pop stilu. Najznačajniji tekstopisac na albumu je Marina Tucaković, koja je napisala i baladu "Pazi kome zavidiš".

Spotovi 

S novog albuma za sad postoji samo videospot za baladu "Pazi kome zavidiš" koji je napravljen u klasičnom Breninom stilu.  Spot je radila produkcijska kuća "Visual Infinity".

Turneja "Uđi slobodno" 

Po izlasku novog albuma, počele su kružiti priče o Breninoj velikoj europskoj turneji. Naime u sklopu ove turneje, koja je započela u studenom 2008. u Švicarskoj, Lepa Brena bi trebala posjetiti Njemačku, Austriju, već spomenutu Švicarsku, Sloveniju početkom svibnja, a nakon nje i ostale zemlje Jugoistočne Europe zajedno s Grčkom, Albanijom, Bugarskom i Rumunjskom. Kako se već spekuliralo u domaćim medijima, Lepa Brena nema namjeru zaobići Hrvatsku, bar ne glavni grad Zagreb gdje bi održala svoj prvi koncert nakon 18 godina.

Vanjske poveznice 

Lepa Brena - Tekstovi pjesama

Srbijanski glazbeni albumi
Albumi iz 2008.